Barbara je lahko:
 Barbara (osebno ime)
 Barbara rov (Huda jama)
 Sveta Barbara
 Barbara, Marke (Italija)